Royal Princess ist der Name folgender Schiffe: 

 Royal Princess, Kreuzfahrtschiff, gebaut 2013
 Royal Princess, ein früherer Name der Artania, Kreuzfahrtschiff, gebaut 1984
 Royal Princess, ein früherer Name der Azamara Pursuit, Kreuzfahrtschiff, gebaut 2001

Royal Princess als Markenname:
 Royal Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Royal Princess